

Lokalizacje

Austria 
 Kotzendorf – gmina katastralna gminy Gars am Kamp

Czechy 
Dawne nazwy miejscowości:
 Moravský Kočov  
 Slezský Kočov

Niemcy 
 Kotzendorf – dzielnica gminy Königsfeld, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg